Le patronyme Müller vient de l'allemand, il se prononce  dans cette langue et signifie meunier. Un patronyme semblable existe en français : , en anglais : , en néerlandais: , en russe : (), etc.

 c'est le  le plus commun en Allemagne () , 
 le  en Autriche () , 
 le  au Luxembourg , 
 le  en Suisse ,
 et le  en France (le premier dans le département de la Moselle).

Patronyme

A 

 Adam Heinrich Müller (1779-1829), homme politique et économiste allemand ;
 Adolf Müller :
 Adolf Müller junior (1839-1901), un compositeur et chef d'orchestre autrichien ;
 Adolf Müller (1914-), un lutteur suisse;
  (1862-1947), portraitiste américano-suisse et peintre impressionniste ; 
 Agnès Müller (1977-), une joueuse de squash suisse ;
 Alex Müller :
 Alex Müller (1927-2023), physicien suisse ;
 Alex Müller, skeletoneur autrichien ;
 Alex Müller (1979-), pilote automobile allemand ;
 Alfred Müller (1926-2010), acteur allemand ;
 Alfred Muller (1940-2020), homme politique alsacien ;
 Albert-Paul Müller (1889-1965), architecte ;
 Alfredo Müller (1869-1939), peintre et graveur ;
 Alina Müller (1998-), joueuse de hockey sur glace suisse ;
 Andreas Müller :
 Andreas Müller (1630-1694), pasteur, orientaliste allemand ;
 Andreas Müller (1811-1890), peintre allemand ;
 Andreas Müller (1961-), juge allemand de la jeunesse ;
  (né en 1962), joueur de football allemand ;
  (né en 1971), athlète handisport allemand ;
 Andreas Müller (né en 1979), cycliste autrichien ;
 Andy Müller-Maguhn (1971-), hacker allemand ;
 Anna-Maria Müller (1949-2009), lugeuse est-allemande ;
 Annette Muller (1933-2021), survivante du génocide juif et écrivain française ;
 Armin Mueller-Stahl (1930-), acteur allemand ;
 August Eberhard Müller (1767-1817), compositeur, organiste et Thomaskantor ;
 Augustus Müller (1841-1910), jésuite allemand, missionnaire en Inde et médecin homéopathe ;
 Aurélie Muller (1990-), nageuse de fond française ;
 Axel Müller (1993-), joueur de rugby à XV argentin.

B 

 Beate Müller (1963), joueuse de squash allemande connue aussi sous le nom de Beate Seidler.
 Bernard Muller (1913-1993), homme politique français ;
 Bertha Müller (1848-1937), peintre autrichienne ;
 Bruno Müller (1905-1960), officier SS allemand.

C 

 Carl Müller (voir aussi Karl Müller) :
 Carl Georg Müller (1796-1879), auteur alsacien ;
 Carl (ou Karl) Müller (1820-1889), botaniste, mycologue dont l’abréviation botanique standard est « Müll.Stuttg.» ;
  (1830-1903), philologue latiniste ;
 Carl (ou Karl) Alfred Müller (1855-1907), botaniste, bryologiste dont l’abréviation botanique standard est « C.A.Müll. » ;
  (1935-), écrivain sri-lankais ;
  (1913-1991), homme politique canadien.
 Catel Muller (1964-), auteure de bande dessinée et illustratrice alsacienne.
 Catherine Muller (1969-), rameuse d'aviron française ;
 Caydon Muller (1995-), nageur sud-africain ;
 Caroline Muller (1907-1958), résistante alsacienne de la Seconde Guerre Mondiale ;
 Caroline Muller (1987-), historienne française
 Charles Müller (voir aussi Karl Müller) :
 Charles Müller, (1815-1892), un peintre classique français ;
 Charles-François-Xavier Müller (1823-1898), un journaliste, politologue et écrivain français ;
 Charles Müller (1877-1914), un écrivain français, coauteur du recueil de pastiches À la manière de, avec Paul Reboux ;
 Charles Müller (1968-), un essayiste et blogueur français, pseudonyme de Charles Champetier ; 
 Charles Muller (1909-), un linguiste français (voir Charles Muller, linguiste, ) ;
 Childéric Muller (1963-), producteur de télévision et de radio français ;
 Christian Müller :
 Christian Friedrich Müller (1744-1814), un illustrateur naturaliste danois ;
 Christian Müller (1921-2013), un psychiatre ;
 Christian Müller (né en 1947), un homme politique ;
 Christian Müller (1690-1763), un facteur d’orgues néerlandais ;
 Christian Müller (1976-), un historien allemand ;
 Christian Müller (1982-), un cycliste allemand ;
 Christian Philipp Müller (1957-), artiste suisse ;
 Christiane Muller (1932-2006), actrice française ;
 Christoph H. Müller (1967-), musicien et compositeur suisse ;
 Claude Muller (1954-), historien alsacien.
 Cornelius Müller Hofstede (1898-1974), historien de l'art allemand.

D 

 David E. Muller (1924-2008), mathématicien américain, inventeur du code de Reed-Muller ;
 Daniel Müller (1965-), joueur suisse de curling ;
 Derek Muller (1982-), vidéaste, chroniqueur et animateur de télévision canadien d'origine australienne ;
 Désiré Muller (1877-1952), verrier d'art ;
 Dieter Müller (1954-), footballeur allemand ;
 Dietrich von Müller (1891-1961), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Dirk Müller :
 Dirk Müller (1973-), cycliste allemand ;
 Dirk Müller (1975-), pilote automobile allemand ;
 Dominique Muller (1949-), romancière française, auteur de roman policier historique ;
 Dorette Muller (1894-1975), peintre alsacienne.

E 

 Eddie Muller (1958-), écrivain américain ;
 Eduard ou Edouard Müller :
 Édouard Muller (1823-1876), peintre français
 Édouard Muller (1843-1917), homme politique français ;
 Eduard Müller (1848-1919), homme politique suisse ;
 Édouard Muller (1919-1997), coureur cycliste français ;
 Edwin Mueller (1898-1962), philatéliste autrichien ;
 Elisabeth Müller (1926-2006), actrice suisse ;
 Elizabeth Müller (1926-2010), athlète brésilienne ;
 Eugen ou Eugène Müller :
 Eugène Muller (1826-1913), écrivain français ;
 Eugène Müller (1834-1918), archéologue, historien local, vicaire puis prêtre catholique et chanoine honoraire ;
 Eugène Muller (1861-1948), chanoine et homme politique alsacien ;
 Eugène Muller (1883-1917), verrier d'art ;
 Eugen Müller (1891-1951), militaire allemand ;
 Emile ou Émile Müller :
 Emil Müller (1861-1927), mathématicien autrichien ;
 Émile Muller (1823-1889), céramiste et sculpteur français ;
 Émile Muller (1915-1988), homme politique alsacien ;
 Ernst Müller-Meiningen (1866-1944), homme politique allemand ;
 Erwin Müller (1906-1968), homme politique allemand.

F 

 Felice Mueller (1989-), rameuse américaine ;
 Ferdinand Müller :
 Ferdinand Müller (1805-1886), historien, géographe et ethnographe prussien puis allemand ;
  (1809-1881), sculpteur allemand ;
 Ferdinand Müller (1845-1922), pédagogue et écrivain allemand ;
  (1859-1944), homme politique allemand.
 Ferdinand von Müller (1825-1896), botaniste allemand naturalisé britannique dont l’abréviation botanique standard est F.Muell. ;
 Fernand-Lucien Mueller (1903-1978), historien de la psychologie suisse ;
Fien Muller (1978-), photographe, sculptrice et designer belge ;
 Filip Müller (1922-2013), survivant slovaque du KZ d'Auschwitz ;
 Florence Muller :
 Florence Muller (1957-), une historienne de la mode ;
 Florence Muller (19?-), une actrice française ;
 François Muller (1764-1808), général français.
 Frank Müller (1862-1917), astronome américain ;
 Franz Müller (1840-1864), auteur du premier meurtre dans un train britannique ;
 Franz Hubert Müller (1784-1835), peintre prussien ;
 Franz-Joseph Müller von Reichenstein (1740-1825), minéralogiste autrichien ;
 Frederick H. Mueller (1893-1976), homme politique américain ;
 Friedrich Müller :
 Friedrich Müller (1749-1825), un peintre et poète allemand ;
 Otto Friedrich Müller (1730-1784), un zoologiste danois ;
 Friedrich von Müller (1779-1849), un chancelier du Grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 Friedrich Max Müller (1823-1900), un philologue et orientaliste allemand.
 , page d'homonymie
 Friedrich-Wilhelm Müller (1897-1947), General der Infanterie allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Fritz Müller :
 Fritz Müller (1821-1897), un biologiste allemand ;
 Fritz Müller (1834-1895), un médecin et zoologiste suisse ;
  (1907-1994), un militaire allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 , un joueur de rugby allemand, médaillé d'argent des Jeux olympiques d'été de 1900 ;
 Fritz Müller (1941-), un pilote automobile quadruple vainqueur des 24 Heures du Nürburgring.

G 

 Gabi Müller (1974-), kayakiste suisse ;
 Gabriel Muller (1985-), coureur cycliste français ;
 Gary Muller (1964-), joueur de tennis sud-africain ;
 Gaston Muller (1876-1952), homme politique français ;
 George Müller :
 George Mueller (1918-2015), un ingénieur, cadre dirigeant de l'agence spatiale américaine, la NASA ;
 George Müller (1805-1898), un évangéliste allemand en Angleterre où il fonda plusieurs orphelinats ;
  (1850-1934), un psychologue allemand ;
 Gerd Müller :
 Gerd Müller (1945-2021), un footballeur allemand ;
 Gerd Müller (1955-), un homme politique allemand ;
 Gerhard Friedrich Müller (1705-1783), géographe et historien allemand ;
 Gerhard Ludwig Müller (1949-), évêque de Ratisbonne puis préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi depuis 2012 ;
 Geri Müller (1960-), homme politique suisse ;
 Germain Muller (1923-1994), homme de théâtre et homme politique alsacien ;
 Gilles Müller (1983-), joueur de tennis luxembourgeois ;
 Grégoire Müller (1947), peintre et écrivain suisse ;
 Gustav Müller (1851-1925), astronome allemand ;
 Gustl Müller (1903-1989), sportif allemand.

H 

 Hanna-Elisabeth Müller (1985-), soprano allemande ;
 Hanno Müller-Brachmann (1970-), baryton-basse allemand ;
 Hans Müller :
 Hans Müller, un facteur de clavecins allemand actif au  ;
 Hans Müller-Einigen (1882-1950), un écrivain et scénariste autrichien ;
 Rolf-Hans Müller (1928-1990), un chef d'orchestre et compositeur allemand ;
 Hans-Walter Müller (1935-), un architecte allemand ;
 Hansi Müller (1957-), un footballeur allemand ;
 Harry Müller (1930-2020), sculpteur allemand ;
 Heiner Müller (1929-1995), dramaturge allemand ;
 Heinrich Müller :
 Heinrich Müller (1819-1890), architecte allemand
 Heinrich Müller (1820-1864), un anatomiste allemand ;
 Heinrich Müller (1900-v. 1945), chef de la Gestapo ;
 Heinrich Ludwig Hermann Müller (1829-1883), un botaniste et zoologiste allemand dont l’abréviation botanique standard est H.Müll. ;
 Heinrich Müller (1889-1957), un footballeur et entraîneur suisse ;
 Heinrich Müller (1909-2000), un footballeur et entraîneur autrichien ;
 Heinrich Müller, personnage de roman;
 Heinz Müller :
 Heinz Müller (1924-1975), coureur cycliste allemand ;
 Heinz Müller (1978-), footballeur allemand ;
 Helene Kröller-Müller (1869-1939), collectionneuse d'œuvres d'art néerlandaise ;
 Henri Muller (1868-1936), verrier d'art ;
 Henri-Charles Müller (1784-1846), peintre et graveur français ;
 Henrietta Müller ;
 Herbert Müller :
 Herbert Müller (1900-1994), résistant et homme politique allemand ;
 Herbert Müller (1904–1966), un joueur de hockey sur gazon allemand ;
  (1905–1980), un historien, académicien et auteur américain ;
 Herbert Müller (1940--1981), un pilote automobile suisse ;
 Herbert Müller, un entraineur de handball germano-roumain ;
 Hermann Müller :
 Hermann Müller (1850-1927), un botaniste et œnologue suisse ;
 Hermann Müller (1876-1931), un chancelier allemand ;
 Hermann Alexander Müller (1814-1894), philologue, professeur, historien de l'art et bibliographe allemand
 Hermann Joseph Muller (1890-1967), un généticien américain, prix Nobel de physiologie ou médecine 1946 ;
 Hermann Paul Müller (1909-1975), un pilote automobile allemand ;
 Hero Muller (1938-) un acteur et doubleur néerlandais ;
 Herta Müller (1953-), romancière allemande, lauréate du prix Nobel de littérature en 2009 ;
 Hinrich Just Müller (1740-1811), facteur d'orgue allemand ;
 Hippolyte Müller (1865-1933), ethnographe français ;
 Horst Müller :
  (1952-2011), un lugeur allemand ;
 Horst Müller, nom civil de Guido Born, chanteur allemand actif en 1967-68.

I 

 Ines Müller (1959-), athlète est-allemande ;
 Inge Müller (1925-1966), écrivain allemande ;
 Iwan Müller (1786-1854), musicien estonien.

J 

 Jacques Muller :
 Jacques Léonard Muller (1749-1824), un général français ;
 Jacques Muller, un industriel français spécialisé dans l'outillage dans les années 1940 à 1970 ;
 Jacques Muller (1930-1997), un peintre et graveur bruxellois ;
 Jacques Muller (1938-), un peintre français de Clermont-Ferrand ;
 Jacques Müller, un horloger suisse.
 Jacques Muller (1954-), un homme politique alsacien, maire de Wattwiller (Haut-Rhin) ;
 Jacques Muller (1922-1986), un acteur français ;
 Jan Harmensz Muller (1571-1628), peintre néerlandais ;
 Jazz Muller (1942-2019), joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe de Nouvelle-Zélande ;
 Janne Müller-Wieland (1986-), joueuse de hockey sur gazon allemande ;
 Jean Muller :
 Jean Müller (1828-1896), botaniste suisse dont l’abréviation botanique standard est Müll.Arg. ;
 Jean Muller, résistant français, commandant du sous-secteur de Lorient-Nord de la poche de Lorient ;
 Jean Muller (1925-2005), ingénieur et entrepreneur français ;
 Jean Muller (1929-2012), physicien suisse, professeur de physique expérimentale à l'université de Genève ;
 Jean Muller (1931-1956), responsable scout dont les lettres ont révélé l'usage de la torture pendant la guerre d'Algérie (voir dossier Müller) ;
 Jean Mueller (1950-), astronome américaine ;
 voir aussi : Johann Müller ;
 voir aussi : Johannes Müller ;
 Jean-Marie Muller (1939-2021), philosophe français ;
 Jean-Marie Muller (1940-), sportif en ski nautique français ;
 Jean-Nicolas Muller (1920-1972), professeur en chirurgie et dirigeant français de football ;
 Joël Muller (1952-), footballeur français ;
 Jean-Pierre Muller (1910-1948), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Johann Müller ;
 Johann Wilhelm von Müller (1824-1866), un explorateur et ornithologue allemand ;
  (1843-1928), un homme d'affaires et homme politique tchèque ;
 Johann Müller (1928-1944), un résistant allemand Groupe d'Ehrenfeld ;
 Johann Muller (1980-), un joueur de rugby à XV sud-africain ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 Johanna Müller-Hermann (1868-1941), compositrice autrichienne ;
 Johannes Müller :
 Johannes Müller « Regiomontanus » (1436-1476), mathématicien allemand ;
 Johannes von Müller (1752-1809), historien suisse ;
 Johannes Peter Müller (1801-1858), biologiste allemand ;
 Johannes Müller (1893-1969), compositeur, ténor d'opéra et acteur allemand ;
 Jonas Müller :
 Jonas Müller (1984-), hockeyeur suisse;
 Jonas Müller (1995-), joueur allemand de hockey sur glace ;
 Jonas Müller (1997-), lugeur autrichien;
 Jörg Müller :
 Jörg Müller (1942-), un illustrateur suisse ;
 Jörg Müller dit Joggi Muller (1961-), un coureur cycliste suisse ;
 Jörg Müller (1969-), un pilote automobile allemand ;
 Jörg Müller, un jongleur allemand ;
 Josef Müller (1898-1979), avocat, résistant et homme politique allemand ;
 Joseph Muller (1895-1975), coureur cycliste alsacien ;
 Juan Alfredo César Müller (1927-1990), psychologue argentin ;
 Juana Muller (1911-1952), sculptrice chilienne ;
 Julia Müller (1985-), joueuse allemande de hockey sur gazon.

K 

 Kai Müller (1988-), céiste allemand ;
  (ou Karl von Müller) :
 Karl Otfried Müller (1797-1840), archéologue allemand ;
 Karl Müller (1813-1894), philologue helléniste allemand ;
 Karl Müller (1817-1870), botaniste et mycologue dont l’abréviation botanique standard est Müll.Berol. ;
 Karl August Müller (1818-1899), bryologiste, mycologue, botaniste dont l’abréviation botanique standard est Müll.Hal. ;
  (1854-1903), byzantiniste allemand ;
 Karl Müller (1866–1942), astronome tchèque ;
 Karl Müller (1881-1955), bryologiste ;
 Karl Müller (1884-1964), homme politique allemand ;
 Karl Müller (1897-1982), homme politique allemand ;
 Karl Alexander Müller (1927-2023), physicien suisse, Nobel de physique en 1987 ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 Karsten Müller (né en 1970), joueur d'échecs allemand ;
 Kathrin Müller :
 Kathrin Müller (1984-), une triathlète allemande ;
 Kathrin Müller, une orientaliste et auteur allemande ;
  (1986-), une cavalière allemande ;
 Katrin Müller :
  (1964), une journaliste allemande ;
  (1965), une journaliste sportive allemande ;
 Katrin Mueller-Rottgardt (1982-), une athlète handisport allemande ;
 Katrin Müller (1984), une triathlète allemande ;
 Katrin Müller (1989), une skieuse acrobatique suisse ;
 Kerstin Müller :
 Kerstin Müller (1969-) : rameuse allemande ;
 Kerstin Müller (1963-) : femme politique allemande .
 Kevin Müller (1988-), céiste allemand ;
 Kirk Muller (1966-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Klaus J. Müller (1923-2010), un paléontologue allemand ;
 Klaus-Jürgen Müller, un historien allemand ;
 Konrad Müller (1920-2015), philologue classique suisse ;
 Kurt (Kudi) Müller (1948-), footballeur suisse ;
 Kurt Muller (1984-), nageur sud-africain.

L 

 Laura Muller (1999-), footballeuse algérienne ;
 Laurence Muller-Bronn (1961-), femme politique française ;
  ;
 Lea Müller (1982-), coureuse d'orientation suisse ;
 Leo Müller (1958-), personnalité politique suisse ;
 Leandro Müller (1978-), écrivain brésilien ;
 Lorenz Müller (1868-1953), herpétologiste allemand ;
 Louis Muller (1902-1957), graveur-médailleur français ;
 Lucien Muller (1934-), footballeur français ;
  ;
 Ludwig Müller (1941-), footballeur allemand ;
 Ludwig Müller (1892-1972), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Ludwig Müller (1883-1945), religieux allemand allié au nazisme ;
  ;
 Lukas Müller (1987-), rameur allemand ;
 Lukas Müller (1992-), sauteur à ski autrichien.

M 

 Müller (né en 1966), footballeur brésilien ;
 
 Manuel Müller, (1955-), sculpteur et graveur suisse ;
 Marcel Müller (1988-), joueur de hockey sur glace allemand ;
 Marcia Muller (1944-), auteur américain de roman policier ;
  :
 Marco Müller (1953-), producteur italien de cinéma ;
 Marco Müller (1960-), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Marco Müller (1985-), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Marco Müller (1990-), joueur allemand de hockey sur glace ;
 Marco Müller (1994-), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Maria Müller (1898-1958), soprano allemande ;
 Marie Müller (1847- 1935), peintre autrichienne ;
 Marie Muller (1951- 2009), journaliste française ;
 Marie Muller (1985-) , judokate luxembourgeoise ;
 Mark Muller (1964-), homme politique suisse.
 Martha Müller-Grählert (1876-1939), écrivaine et poétesse allemande ;
  :
 Martina Müller (1980-), une footballeuse allemande ;
 Martina Müller (1982-), une joueuse de tennis allemande ;
 Mathias Müller, joueur allemand de hockey sur gazon ;
  ;
 Mauricio Muller (1981-), coureur cycliste argentin ;
 Max Müller (1823-1900), philologue allemand ;
 Maximilian Müller (1987-), joueur de hockey sur gazon allemand ;
 Maximilien Muller, acteur français ;
 Melinda Muller (1980-) fusilier commando dans l'armée Française au sein de l'EP1G.132.
  :
  (1948-), homme politique allemand ;
 Michael Müller (1964-), homme politique allemand ;
 Michael Müller (1984-), joueur de handball allemand ;
  :
 Michel Muller (1935-2018), un acteur, scénariste et parolier français ;
 Michel Muller (1966-), un humoriste, acteur, scénariste et réalisateur français ;
 Mirko Müller (1974-), patineur artistique allemand ;
 Moritz Müller (1986-), joueur allemand de hockey sur glace ;
 Morten Müller (1828-1911), peintre paysagiste norvégien de l'école de Düsseldorf.
 Myriam Muller (1971-), actrice luxembourgeoise.

N 

 
 Nico Müller (né en 1992), pilote automobile suisse
 Nico Müller (né en 1993), haltérophile suisse
  :
 Nicolas Müller (1989-), un joueur de squash suisse ;
 Niels Mueller (1961-), réalisateur américain ;
 Nils R. Müller (1921-2007), réalisateur norvégien.

O 

 Océanne Muller (née en 2003), tireuse sportive française.
 Oscar Muller (1957-2005), footballeur argentin naturalisé français.
  :
 Otto Friedrich Müller (1730-1784), un zoologiste danois ;
 Otto Thott Fritzner Müller (1864-1944), enseignant et homme politique norvégien ;
 Otto Müller (1870-1944), un prêtre catholique allemand, résistant allemand au nazisme ;
 Otto Müller (1874-1930), un peintre et imprimeur allemand ;
 Otto Müller (1899-?), un lutteur suisse ;
 Otto von Müller (1875-1976), joueur de tennis allemand.

P 

  :
 Patrick Muller (1967-), pianiste suisse ;
 Patrick Müller (1976-), footballeur suisse ;
 Patrick Müller (1996-), coureur cycliste suisse ;
  ou  :
 Paul Müller (1923-), acteur suisse ;
 Paul Alfred Müller (1901-1970), écrivain allemand ;
 Paul Georges Muller dit Paul Mercey (1923-1988), acteur franco-suisse ;
 Paul Muller, (1947-), professeur d’Aïkido ;
 Paul Muller, pseudonyme de l'écrivain britannique Albert King (1924-1994), sous lequel il signe une douzaine de romans policiers dont le héros s'appelle aussi Paul Muller ;
 Paul Muller, un des producteurs de Good Bye, Lenin! ;
  ;
 Paul Hermann Müller (1899-1965), chimiste suisse inventeur de l'insecticide DDT ;
 , physicien allemand ;
 Paul Muller, ancien maire de Villers-les-Nancy de 1965 à 1980 ;
  :
 Peter Müller (1955-), homme politique allemand (CDU), président de la Sarre ;
 Peter Müller (1957-), skieur alpin suisse ;
  (1927-1992), boxeur allemand ;
 Peter Müller, plusieurs footballeurs allemands (1946-), (1948-), (1949-), (1969-) et un joueur de football canadien (1951-) ;
 Peter Mueller (1988-), hockeyeur américain ;
 Peter Mueller (1954-), patineur américain ;
  :
  (1585-1659), physicien, mathématicien et médecin allemand ;
  (1640-1713), théologien luthérien allemand ;
 Philipp Müller, pseudonyme de  (1891-1963), écrivain et sociologue américain d'origine austro-hongroise ;
  (1931-1952), travailleur communiste allemand, opposant à la remilitarisation de l'Allemagne ;
 Philipp Müller (homme politique) (1952-), homme politique suisse ;
  (1960-), théologien allemand ;
  (1984-), joueur allemand de handball ;
 Philipp Müller-Gebhard (1889-1970),  allemand ;
 Philipp Ludwig Statius Müller (1725-1776), zoologiste allemand ;
 Philippe Müller (1963-), homme politique suisse, membre du gouvernement du canton de Berne, membre du Parti libéral-radical ;
Philip Muller (?-), homme politique marshallais ;
 Philippe Muller (1946-), violoncelliste français ;
 Philippe-Jacques Müller (1832-1889), botaniste français dont l’abréviation botanique standard est P.J.Müll. ;
  :
 Pierre Muller (1901-1977), homme politique français ;
 Pierre Muller (1952-2022), homme politique suisse, conseiller administratif de la ville de Genève (1995-2007), membre du Parti libéral suisse ;
 Pierre Muller (1950-), universitaire.

R 

 Ramon Muller (1935-1986), footballeur argentin ;
 René Müller (1959-), footballeur est-allemand ;
 Reto Müller (1998-), coureur cycliste suisse ;
  :
 Richard Müller (1874-1954), peintre et dessinateur allemand ;
  (1903–1999), chimiste allemand ;
  (1882-1948), psychologue allemand ;
  (1891–1943), Generalleutnant allemand et récipiendaire de la Croix de chevalier de la croix de fer ;
 Richard Müller (1961-), chanteur slovaque ;
  (1880–1943), socialiste allemand ;
 Richard A. Muller (1944-), physicien et professeur ;
  (1948-) ;
 , professeur ;
  (1933-), professeur américain d'ingénierie électrique ;
 Richard Müller, professeur à la :en:Dresden Academy of Fine Arts ;
 Richard Mueller, sur des séries télévisées telles que :en:Hypernauts ;
  :
 Robert Enrique Muller (1881-1921), parfois crédité sous le nom d'Enrique Müller, Jr, photographe officiel de la marine des États-Unis ;
  (1920-2003), un sculpteur suisse ;
 Robert « Robby » Müller (1940-2018), un directeur de la photographie néerlandais ;
 Robert Mueller (1944-), un juriste américain, directeur du FBI ;
 Robert Müller (1980-2009), un joueur de hockey sur glace allemand ;
 Rodolfo Muller (1876-1947), coureur cycliste italien.
  :
 Roland Müller, (1986-), un sauteur à ski autrichien ;
 Roland Müller, (1988-), un footballeur philippin ;
 Rolf Müller (1940-2015), un graphiste allemand ;
 Romy Müller (1958-), athlète est-allemande ;
 Rosemarie Müller (1949-), femme politique allemande.

S 

 Salo Muller (1936-), ancien kinésithérapeute au club de football Ajax d'Amsterdam ;
 Salomon Müller (1804-1863), naturaliste allemand ;
 Serge Muller (1976-), personnalité politique française
 Siegfried Müller (1920-1983), officier allemand ;
 Sigurd Müller (1844-1918), auteur, recteur, historien de l'art et historien littéraire danois
 Sophie Muller (1962-), réalisatrice britannique ;
 Stefan Müller (1962-), mathématicien allemand ;
  ;
 Susann Müller (1988-), handballeuse allemande ;
 Sven Müller (1992-), pilote automobile allemand ;
 Sylviane Muller (1952-), immunologiste française.

T 

  (1816-1881), philologue helléniste et premier éditeur allemand de la Chanson de Roland, frère de Karl Müller.
 .

U 

 Ulrike Müller (1962-), femme politique allemande.

V 

 Valéry Müller (1873-1917), artiste et journaliste français, frère de Charles Müller.
  :
 Victor Müller (1830-1871), un peintre allemand ;
 Victor Müller (1871-?), un peintre ;
 Victor Müller (?-1835), un sculpteur ;
 Vincenz Müller (1894-1961), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Virginie Duby-Muller (1979-), femme politique française.

W 

  :
 Walther Müller (1905-1979), physicien allemand connu pour sa collaboration dans la mise au point du tube Geiger-Müller
 Wenzel Müller (1767-1835), compositeur et chef d'orchestre autrichien ;
 Wilhelm Müller (1794-1827), poète allemand ;
  :
 William James Müller (1812-1845), un peintre paysagiste et portraitiste anglais ;
 William Mueller (1980-), un catcheur américain.
 Wolfram Müller (1981-), un athlète allemand, spécialiste du demi-fond.

X 

 Xavier Müller (1973-), écrivain français.
 Xeno Müller (1972-), rameur suisse.

Y 

 Yvan Muller (1969-), pilote automobile français.

Personnages de fiction 

 docteur J. W. Müller, un personnage des Aventures de Tintin et Milou ;
 Titus Müller (Heinz Rühmann), le personnage principal du film de John Reinhardt  en 1953 ;
 Marianne de Muller, une série de timbres postaux français dessinée par Louis-Charles Muller.

Science et technique 
 L'illusion de Müller-Lyer est une illusion d'optique.
 En génétique, Müller est un gène de la drosophile.
 En optique, la matrice de Mueller.
 En neurosciences, la loi de Müller.
 En anatomie, le muscle de Müller est un muscle situé dans le corps ciliaire et qui agit sur le cristallin par l'intermédiaire du tendon de .
 En médecine, le signe de Müller correspond à une pulsation de la luette pendant la systole (signe rare d'insuffisance aortique), tandis que la classification de Müller peut faire référence à la classification des réactions allergiques aux venins d'hyménoptères de Müller, ou au système intégral de classification des fractures de Müller.
 En médecine, le syndrome de Müller-Weiss, pathologie rare de l'os naviculaire du pied.
 En mathématique, la méthode de Muller est un algorithme de recherche.
 En viticulture, le müller-thurgau B est un cépage de cuve blanc (connu aussi sous le nom de rivaner).
 En informatique théorique, l'automate de Muller est un modèle de calcul.
 En théorie des groupes, le théorème de Muller et Schupp caractérise les groupes finiment engendrés dont le problème du mot est un langage algébrique.
 En télécommunication, le code de Reed-Muller est un code de transmisson d'informations.
 En microbiologie, la gélose Mueller-Hinton et le bouillon Muller-Kauffmann sont des milieux de culture.
 En chimie, la synthèse de Müller-Rochow est une procédure de fabrication à l'échelle industrielle des silanes de chlorure de méthyle.

Autres 
 Café Müller est une chorégraphie de Pina Bausch.
 Le Müller Würzbourg Hofbräu est un club allemand de tennis de table.
 Müller est une entreprise laitière allemande.

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Notes et références

Liens externes 
 

Patronyme germanique
Patronyme allemand